Сергей Никифоров:
 Никифоров, Сергей Васильевич (1958—1988) — советский военнослужащий, капитан, погиб в Афганистане.
 Никифоров, Сергей Иванович (1926—2021) — советский учёный.
 Никифоров, Сергей Игоревич (наиболее известен под псевдонимом «kefir») (род. 1993) — российский видеоблогер и киберспортсмен.
 Никифоров, Сергей Михайлович (род. 1950) — российский учёный, политический деятель.
 Никифоров, Сергей Юрьевич (род. 1994) — украинский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.